Terminologia

 Espira (geometria) — termo geométrico
 Espira (eletromagnetismo) — dispositivo eletromagnético

 Geografia
 Espira-de-Conflent — comuna francesa
Espira (Alemanha) — cidade alemã também conhecida como Speyer
 Dieta de Espira — termo referente a dietas realizadas em Espira, Alemanha

Desambiguação